Elliot, Elliott, Eliott ou Eliot peut faire référence à :

Sous la forme « ELLIOT »

Patronyme 

 Arthur Elliot (1847-1923), homme politique britannique ;
 Biff Elliot (1923-2012), acteur américain ;
 « Mama » Cass Elliot (1941-1974), de son vrai nom, Ellen Naomi Cohen, Baronne de Wiedenman et chanteuse du groupe The Mamas & The Papas ;
 Daniel Giraud Elliot (1835-1915), zoologiste américain ;
 W. I. Douglas Elliot (1923-2005), joueur de rugby écossais ;
 George Francis Scott-Elliot (1862-1934), botaniste sud-africain ;
 Grandpa Elliott, alias Uncle Remus (1944-2022), chanteur de blues et joueur d'harmonica américain ;
 Hikawera Elliot (1986-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Ira Sebastian Elliot (1963-), batteur du groupe Nada Surf ;
 Isac Elliot (2000-), chanteur finlandais ;
 James Elliot (1943-2011), astronome américain ;
 Jim Elliot (1927-1956), missionnaire chrétien évangélique américain ;
 Josh Elliot (1983-), acteur tchèque de films pornographiques gay ;
 Launceston Elliot (1874-1930), haltérophile écossais ;
 Matthew Elliott (1978-), lobbyiste et stratège politique anglais de droite, très impliqué dans l'avènement du Brexit
 Shirley Elliot (1988-), judokate française ;

Patronyme de fiction 
Le nom Elliot peut également faire référence à :
 Anne Elliot, personnage principal du roman Persuasion de Jane Austen ;
 Billy Elliot, film britannique réalisé par Stephen Daldry, sorti en 2000 ;
 Les Sœurs Elliot, série télévisée québécoise ;
 Les Elliot, personnages du roman posthume de Jane Austen, Persuasion.

Prénom 
Le prénom Elliot est porté par de nombreuses personnalités :
 Elliot Goldenthal (1954-), compositeur américain ;
 Elliot Grandin (1987-), footballeur français ;
 Elliot Silverstein (1927-), réalisateur et producteur américain ;
 Elliot Davis (1948-), directeur de la photographie américain ;
 Elliot Lee Richardson (1920-1999), homme politique américain ;
 Elliot McKay See Junior (1927-1966), pilote d'essai, aviateur naval et aspirant-astronaute américain ;
 Elliot Page (1987-), acteur canadien ;
 Elliot Sperling (1951-20172), sinologue et tibétologue américain ;
 Harold Elliot Varmus (1939-), scientifique américain, lauréat du Prix Nobel de médecine en 1989 ;
 Elliot Jenicot (1962-), humoriste belge.

Prénom de fiction 
 Elliot Reid, un des personnages principaux de la série américaine Scrubs, interprétée par Sarah Chalke.

Toponymie 
Plusieurs lieux portent également le nom Elliot :
 Elliot Lake, ville du nord de l'Ontario, au Canada ;
 Port Elliot, ville australienne ;
 Elliott, un village du comté de Ford dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Elliott, une ville du comté de Montgomery, en Iowa, aux États-Unis.

Sous la forme « ELLIOTT »

Fonds d'investissement 
 Elliott Management Corporation, fonds d'investissement américain, qualifié de fonds vautour.

Patronyme 
Le patronyme Elliott est porté par de nombreuses personnalités :
 Alison Elliott (1970-), actrice américaine ;
 Andrew Charles Elliott (vers 1828-1889), homme politique et juge britanno-colombien ;
 Bill Elliott (1955-), pilote automobile américain ;
 Brenda Elliott (1950-), femme politique canadienne en Ontario ;
 Brooke Elliott (1974-), actrice et chanteuse américaine ;
 Bruce Elliott (1914-1973), est écrivain et magicien américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Carl Elliott (1913-1999), homme politique américain ;
 Chase Elliott (1995-), pilote automobile américain, fils de Bill Elliott ;
 Chris Elliott (1960-), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 David James Elliott (1960-), acteur, réalisateur et producteur canadien ;
 Denholm Elliott (1922-1992), acteur britannique ;
  (1950-), batteur (Foreigner) puis sculpteur américain d’origine anglaise ;
 Devaughn Elliott (1991-), footballeur kititien ;
 Dick Elliott (1886-1961), acteur américain ;
 Ebenezer Elliott (1781-1849), poète anglais ;
 Ezekiel Elliott (1995-), joueur de football américain ;
 Frank Elliott, (1911-1964), coureur cycliste canadien ;
 George A. Elliott (1945- ), mathématicien canadien ;
 George Elliott (1889-1948), joueur et entraîneur de football anglais ;
 Glenn Elliott (1919-1969), joueur américain de baseball ;
 Grace Dalrympe Elliott (1754?-1823) ; aristocrate écossaise ;
 Herb Elliott (1938-), athlète australien ;
 Sir Hugh Elliott (1913-1989), ornithologue et fonctionnaire britannique ;
 Joe Elliott (1959-), chanteur britannique ;
 
 Lillian Elliott (1874-1959), actrice canadienne ;
Maddison Elliott (1998-), nageuse handisport australienne ;
 Missy Elliott (1971-), rappeuse américaine ;
 Nathan Elliott (1990-), coureur cycliste australien ;
 Peter Elliott (1962-), athlète britannique, évoluant sur les distances du 800 mètres et du 1 500 mètres ;
 Ralph Nelson Elliott (1871-1948), économiste américain ;
 Robert G. Elliott (1874-1939), célèbre bourreau américain ;
 Sam Elliott (1944-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Sean Elliott (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Stefan Elliott (1991), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stephan Elliott (1963-), scénariste, réalisateur, acteur et producteur australien ;
 
 Stuart Elliott (1978)-, footballeur nord-irlandais ;
 Ted Elliott (1961-), scénariste américain ;
 
 
 Tracy-Lee Elliott (1975-), nageuse sud-africaine.

Nom de plume 
 Elizabeth Elliott, écrivain américain de romans d'amour.

Prénom 
Le prénom Elliott est porté par de nombreuses personnalités, dont :
 Elliott Smith (1969-2003), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Elliott Carter, compositeur américain.

Toponymie 
Plusieurs lieux portent également le nom Elliott :
 Elliott, ville située dans le comté de Ransom, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Fête 
Leur fête est le .

Autres 
 Elliott 6m, voilier monotype, quillard de régate ;
 Elliott, album du groupe de rock français Blankass.
Peter et Elliott le dragon de Walt Disney.

Sous la forme « ELIOTT » 
 Harry  Eliott (1882-1959), pseudonyme de Charles-Edmond Hermet, dessinateur et illustrateur français ;

Sous la forme "ELIOT" 
 Eliot Ness (1903-1957) Agent du trésor américain.

Prénom masculin
Prénom américain
Prénom anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais